Asbrand ist der Familienname folgender Personen:

 August von Asbrand-Porbeck (1811–1863), deutscher Verwaltungsbeamter
 Ernst Asbrand (1868–1931), deutscher Handelschemiker und Begründer der Chemie- und Pharmazieschule Hannover
 Johann Philipp Burckhard Asbrand (1722–1779), deutscher reformierter Theologe